Дмитрий Сенников: Сенников, Дмитрий Александрович (род. 1976) — российский футболист.
 Сенников, Дмитрий Николаевич (1947—2020) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2011).